Baiertal ist der Name folgender Orte:

 Baiertal, Stadtteil von Wiesloch, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Baiertal (Hof), Weiler der Gemeinde Großrinderfeld, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg